Голяма награда на Португалия 1958 е 1-вото за Голямата награда на Португалия и девети кръг от сезон 1958 във Формула 1, провежда се на 24 август 1958 година на пистата Боависта, Порто в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия
Спорт в Порто